Сарос 148 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 75 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 21 вересня 1653 і досягла кільцеподібних затемнень, яких лише два, 29 квітня 2014 року. Гібридне затемнення в цій серії лише одне — 20 травня 2050 року. Стадія повних затемнень триватиме від 31 травня 2068 до 3 серпня 2771 року. Серія закінчиться частковим затемненням 12 грудня 2987 року. Найдовша тривалість повного затемнення буде 5 хвилин 23 секунди 26 квітня 2609 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 148 на сайті НАСА

Сарос